Ка́упо Э́льберг (; 20 ноября 1934, Таллин — 30 августа 2012, Тарту) — советский и эстонский энтомолог, специалист по экологии и систематике двукрылых.

Биография 
Отец был банковским служащим. После окончания Тартуского университета в 1959 году Эльберг  поступил в аспирантуру Института зоологии и ботаники Академии наук Эстонской ССР. Научным руководителем, по просьбе директора института Харальда Хабермана, стал Александр Александрович Штакельберг. После окончания аспирантуры и до 1988 года работал научным сотрудником Института зоологии и ботаники. Защита диссертации на тему «Фауна мух Acalyptrata (Diptera, Brachycera) болот Эстонии» состоялась в 1971 году в Тарту. С 1988 по 1998 годы работал доцентом Тартуского университета.

Научные достижения 
Научные исследования Эльберга были связаны c инвентаризацией фауны двукрылых Прибалтики. Организовал ряд экспедиций по Прибалтике, в Сибирь и юг Дальнего Востока, на Камчатку и Среднюю Азию. В ходе этих выездов было собрано около 140 тыс. экземпляров только двукрылых, не включая другие группы насекомых. Кроме этого был известен как специалист по систематике семейств Sciomyzidae и Lauxaniidae. Определением сборов по этим семействам он занимался в масштабе палеарктической фауны, в частности обработал материалы собранные в Монголии. В соавторстве с Рудольфом Роскошны, был автором каталога Палеарктических двукрылых семейства Sciomyzidae. Принимал участие в проектах «Fauna Europaea» и «Estonian Species Register». Занимался переводами научных книг и справочников на эстонский язык. В 1997 году входил в число главных организаторов XXIV энтомологического конгресса по фауне Северной Европы, проходившем в Тарту. На пленарном заседании представил обзорный доклад по инвентаризации фауны насекомых Эстонии.

Виды, описанные Эльбергом

Членство в научных обществах 
Каупо Эльберг состоял в нескольких научных обществах

 Эстонское общество естествоиспытателей
 Хельсинкское энтомологическое общество
 Всесоюзное энтомологические общество

Виды, названные в честь Эльберга

Публикации 
Эльберг автор более 100 научных и научно-популярных работ, в том числе:

Примечания 

Выпускники Тартуского университета
Энтомологи XX века
Энтомологи XXI века
Энтомологи СССР
Диптерологи по алфавиту
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи Эстонии